Pawly peut désigner :

Patronyme 
 Ronald Pawly (né en 1956), écrivain et historien belge.

Lieu 
 Pawły (Pieniężno), village polonais.